Dit is een lijst van planetoïden 47101-47200. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 01 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (47101) - || 1999 BP12|| 24 januari 1999 || Črni Vrh
|-
| (47102) - || 1999 BT12|| 20 januari 1999 || K. Korlević
|-
| (47103) - || 1999 BQ28|| 17 januari 1999 || Spacewatch
|-
| (47104) - || 1999 CD18|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47105) - || 1999 CJ18|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47106) - || 1999 CU20|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47107) - || 1999 CB22|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47108) - || 1999 CM37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47109) - || 1999 CQ37|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47110) - || 1999 CK44|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47111) - || 1999 CP48|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47112) - || 1999 CZ54|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47113) - || 1999 CD57|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47114) - || 1999 CP61|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47115) - || 1999 CH62|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47116) - || 1999 CL64|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47117) - || 1999 CE72|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47118) - || 1999 CP72|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47119) - || 1999 CM81|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47120) - || 1999 CP84|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47121) - || 1999 CG85|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47122) - || 1999 CZ88|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47123) - || 1999 CS91|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47124) - || 1999 CS99|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47125) - || 1999 CM100|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47126) - || 1999 CH101|| 10 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47127) - || 1999 CJ103|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47128) - || 1999 CZ115|| 12 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47129) - || 1999 CR118|| 9 februari 1999 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (47130) - || 1999 CT127|| 11 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47131) - || 1999 CA133|| 7 februari 1999 || Spacewatch
|-
| (47132) - || 1999 CD154|| 14 februari 1999 || LONEOS
|-
| (47133) - || 1999 DH5|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47134) - || 1999 DB6|| 17 februari 1999 || LINEAR
|-
| (47135) - || 1999 EX2|| 8 maart 1999 || D. K. Chesney
|-
| (47136) - || 1999 EA3|| 12 maart 1999 || D. K. Chesney
|-
| (47137) - || 1999 FJ22|| 19 maart 1999 || LINEAR
|-
| (47138) - || 1999 FS35|| 20 maart 1999 || LINEAR
|-
| (47139) - || 1999 GN9|| 11 april 1999 || LONEOS
|-
| (47140) - || 1999 GL37|| 12 april 1999 || LINEAR
|-
| (47141) - || 1999 HB3|| 24 april 1999 || J. Broughton
|-
| (47142) - || 1999 LQ2|| 8 juni 1999 || LINEAR
|-
| (47143) - || 1999 LL31|| 12 juni 1999 || LINEAR
|-
| (47144) Faulkes || 1999 PY || 7 augustus 1999 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (47145) - || 1999 RN11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (47146) - || 1999 RZ18|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (47147) - || 1999 RC24|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (47148) - || 1999 RN25|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (47149) - || 1999 RX34|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (47150) - || 1999 RN35|| 11 september 1999 || K. Korlević
|-
| (47151) - || 1999 RV88|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (47152) - || 1999 RB92|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (47153) - || 1999 RD132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (47154) - || 1999 RE141|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (47155) - || 1999 RB159|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (47156) - || 1999 RE160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (47157) - || 1999 RG188|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (47158) - || 1999 RR247|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (47159) - || 1999 SJ || 16 september 1999 || K. Korlević
|-
| (47160) - || 1999 SU17|| 30 september 1999 || LINEAR
|-
| (47161) - || 1999 TH1|| 1 oktober 1999 || K. Korlević
|-
| (47162) Chicomendez || 1999 TH6|| 2 oktober 1999 || M. M. M. Santangelo
|-
| (47163) - || 1999 TP11|| 8 oktober 1999 || Kleť
|-
| (47164) Ticino || 1999 TX13|| 10 oktober 1999 || S. Sposetti
|-
| (47165) - || 1999 TM14|| 11 oktober 1999 || K. Korlević, M. Jurić
|-
| (47166) - || 1999 TT18|| 15 oktober 1999 || P. G. Comba
|-
| (47167) - || 1999 TP27|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47168) - || 1999 TE30|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47169) - || 1999 TH32|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47170) - || 1999 TE33|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47171) Lempo || 1999 TC36|| 1 oktober 1999 || E. P. Rubenstein, L.-G. Strolger
|-
| (47172) - || 1999 TM48|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (47173) - || 1999 TJ49|| 4 oktober 1999 || Spacewatch
|-
| (47174) - || 1999 TC95|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47175) - || 1999 TP98|| 2 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47176) - || 1999 TK105|| 3 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47177) - || 1999 TU112|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47178) - || 1999 TK113|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47179) - || 1999 TM117|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47180) - || 1999 TV119|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47181) - || 1999 TB123|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47182) - || 1999 TL124|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47183) - || 1999 TC127|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47184) - || 1999 TX127|| 4 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47185) - || 1999 TC146|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47186) - || 1999 TC147|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47187) - || 1999 TL154|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47188) - || 1999 TU155|| 7 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47189) - || 1999 TT166|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47190) - || 1999 TA171|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47191) - || 1999 TK172|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47192) - || 1999 TT176|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47193) - || 1999 TJ178|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47194) - || 1999 TK178|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47195) - || 1999 TG179|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47196) - || 1999 TZ180|| 10 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47197) - || 1999 TZ193|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47198) - || 1999 TL199|| 12 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47199) - || 1999 TY204|| 13 oktober 1999 || LINEAR
|-
| (47200) - || 1999 TB205|| 13 oktober 1999 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten